Ога́ста () :
 Австралия
  — город, в штате Западная Австралия.
 Порт-Огаста — город, в штате Южная Австралия.
 Порт-Огаста (аэропорт) — аэропорт в Порт-Огасте.
 США
 Огаста — город, расположенный в округе Вудруфф, штат Арканзас
 Огаста — город на реке Саванна, штат Джорджия
 Огаста — столица штата Мэн
 Огаста — округ в штате Виргиния
 США/Канада
 Огаста — гора в составе хребта Святого Ильи

См. также 
 Огаст
 Августа (значения)
 Август (значения)